Алисейко — славянская фамилия.
 Алисейко, Владимир Титович (1921—1981) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, полковник.
 Алисейко, Дмитрий Александрович (род. 1992) — белорусский футболист, защитник.